Alto bacino del Sarca – primo tratto di canale artificiale che alimenta la centrale di Santa Massenza in Trentino
 Medio bacino del Sarca – secondo tratto di canale artificiale che alimenta la centrale idroelettrica di Santa Massenza sul lago di Santa Massenza in Trentino
 Basso Sarca – valle che si estende fino al lago di Garda
 Sarca – principale immissario del lago di Garda che scorre in Trentino
 Sarca-Mincio – sistema fluviale dell'Italia settentrionale
 Valle del Sarca – valle in Trentino formata dal fiume Sarca